Лукаш — прізвище, походить від імені Лука́, Лука́ш.

 Анна Сон (Лукаш) — українська поетеса.
 Лукаш Віктор Миколайович — український звукорежисер, композитор, завідувач кафедри звукорежисури Київського національного університету.
 Лукаш Євген Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лукаш Любов Леонідівна ( 1948) — українська науковиця, біологиня, генетик, завідувачка відділу генетики людини (1990—2019), заступниця директора з наукової роботи Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, докторка біологічних наук, професорка.
 Лукаш Микола Олексійович — перекладач.
 Лукаш Олег Михайлович — ( 1972) — український футболіст, нападник.
 Лукаш Олександр Анатолійович (1965—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лукаш Олена Леонідівна — український юрист, проросійський політик. Колишній народний депутат України.
 Лукаш Ольга Іванівна — український історик.
 Лукаш Сергій Митрофанович (* 1963) — радянський та український футболіст, захисник.
 Лукаш Сергій Станіславович — заслужений юрист України

 Лукаш Празький — чеський мислитель, богослов, ідеолог «Громади чеських братів»
 Лукаш (з Нового Міста) — галицький філософ, педагог, учений-гуманіст XVI ст.

Примітки 

Українські прізвища